Суперкубок Іспанії з футболу 2008 — 23-й розіграш турніру. Матчі відбулись 17 і 24 серпня 2008 року між чемпіоном Іспанії клубом Реал Мадрид та володарем кубка Іспанії клубом Валенсія.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок на soccerway 

2008
Іспанія
2008 в іспанському спорті